Atossa - uma rainha aquemênida durante o 
Atossa - uma filha e esposa de Artaxerxes II
810 Atossa - um asteroide
Polyrhachis atossa - uma espécie de formiga

Desambiguação